La chapelle des Aravis est un lieu de culte catholique dédié à sainte Anne. Elle est située en Haute-Savoie, au Col des Aravis, dans la commune de La Clusaz à la limite de la Savoie et à une altitude de . Elle a été fondée en 1624 par Pierre-François de Belletour, seigneur de Flumet.

Histoire 
Les paroissiens s'y rendaient en procession dans les temps de calamités, particulièrement pour demander la pluie.

Elle fut restaurée successivement en 1867, 1926 et 1950, recouverte en tavaillons le .

La façade porte l'inscription « Sainte Anne protégez les voyageurs ».

Notes et références

Voir aussi 

Aravis
La Clusaz